Raven Klaasen e Marcelo Melo erano i detentori del titolo, ma Melo ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Pechino. Klaasen ha fatto coppia con Rajeev Ram, ma i due sono stati sconfitti in finale da Marcel Granollers e Marcin Matkowski con il punteggio di 6-2, 7-64.

Teste di serie 

  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (finale)

 Dominic Inglot /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
 Henri Kontinen /  John Peers (primo turno)

Qualificati 
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (primo turno)

Wild card 

  Tarō Daniel /  Yasutaka Uchiyama (primo turno)

 Akira Santillan /  Yosuke Watanuki (primo turno)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Colin Fleming /  Scott Lipsky (ultimo turno)

 Nicholas Monroe /  Artem Sitak (qualificati)

Qualificati 
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Japan Open Tennis Championships 2016
ATP World Tour 2016